Por Brooklyn Park pode estar à procura de:
 Brooklyn Park (Maryland)
 Brooklyn Park (Minnesota)

Ver também
 Brooklyn

Desambiguações de topônimos